Pterocirrus microcephala är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1870. Pterocirrus microcephala ingår i släktet Pterocirrus och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
microcephala